Osoby o tym nazwisku:
 Andranik Hakopian – ormiański bokser, olimpijczyk
 Ara Hakopian – ormiański piłkarz
 Aram Hakopian – ormiański piłkarz
 Hakop Hakopian – ormiański piłkarz
 Raffi (właściwie Hakop Melik Hakopian) – ormiański pisarz
 Hownan Hakopian – ormiański duchowny
 Suren Hakopian – radziecki działacz partyjny
 Warużan Hakopian – amerykański szachista
 Wladimir Hakopian – ormiański szachista